Tschingel ist ein sehr häufiger geografischer Begriff in der Schweiz und steht u. a. für:

 Tschingel ob Gunten
 Tschingel (GL), Ort in Glarus Nord
 Festung Tschingel
 Tschingel (GR), Hauptgipfel im Prättigau
 Tschingel (BE), Gipfel südlich von Brienz
 Tschingel-Litschina, Oberlauf der Weissen Lütschine

... sowie zahlreiche Flur- & Lokalnamen.